

Toponimi spagnoli 
 Berlanga, comune in provincia di Badajoz, comunità autonoma dell'Estremadura;
 Berlanga de Duero,  comune nel sud della provincia di Soria, comunità autonoma di Castiglia e León;
 Berlanga del Bierzo, comune nella provincia di León, comunità autonoma di Castiglia e León;
 Berlanga, una comarca nella provincia di Soria, comunità autonoma di Castiglia e León.

Persone 
 Luis García Berlanga, regista e sceneggiatore spagnolo.